Almensi – abitanti di Almas (Brasile)
Almensi – abitanti di Almè